Susanne est un terme pouvant désigner:

Susanne, film danois (1950)
, film suédois (1961)
Susanne, chanson du groupe Weezer (1994)

Voir aussi